Шмель-чесальщик () — вид шмелей из семейства настоящих пчёл. Редкий вид, включённый в Международный Красный список МСОП.

Распространение 
Голарктика. Европа, Россия, Украина, Северная Америка (Аляска).

Описание 
Длина около 2 см. Основная окраска опушения жёлто-коричневая и частично чёрная. Встречается на опушках леса, полянах и лугах.

Биология 
Для шмелей-чесальщиков характерна низкая плотность расположения гнезд при высокой дальности фуражировочных полетов.

Охранный статус 
Редкий вид, включённый во многие региональные Красные книги, в том числе в таких странах, как
Украина (в статусе уязвимые виды), Швейцария (в статусе Regionally Extinct); Чехия (уязвимые виды); Дания (виды на грани исчезновения), Германия (виды под угрозой исчезновения); Эстония (виды, близкие к уязвимому положению); Великобритания (вымирающие виды); Венгрия (данных недостаточно); Ирландия (вымирающие виды); Нидерланды (виды на грани исчезновения); Норвегия (вымирающие виды); Швеция (виды, близкие к уязвимому положению), Москвы (3-я категория — уязвимый), Тамбовской области, Челябинской области, и другие. Основная причина исчезновения вида: распашка лугов, сенокосы, перевыпас скота.

Систематика 
Включён в состав подрода Subterraneobombus. Вид был впервые описан в 1869 году.

Примечания

Литература 
 Williams P. H. et al. The bumblebees of the subgenus Subterraneobombus: integrating evidence from morphology and DNA barcodes (Hymenoptera, Apidae, Bombus) . Zoological Journal of the Linnean Society, 2011, 163, 813—862.
 Williams, P. H. 1998. An annotated checklist of bumble bees with an analysis of patterns of description (Hymenoptera: Apidae, Bombini).  Bulletin of The Natural History Museum, Entomology Series, 67(1): 79-152.

Ссылки 
 Bombus (Subterraneobombus)  at Natural History Museum.
 Rasmont P. & Iserbyt I. 2010—2013. Atlas of the European Bees: genus Bombus . 3d Edition. STEP Project, Atlas Hymenoptera, Mons, Gembloux.
Шмели
Животные, описанные в 1869 году
Насекомые Евразии